НК Свобода се односи на више словеначких фудбалских клубова:

 НК Свобода, Љубљана
 НК Свобода, Кисовец (en)

Види још 
 НК Слобода (вишезначна одредница)
 ФК Слобода (вишезначна одредница)